Ри́чард Де́йвис (Дэ́вис) ( или Davies): Дэвис, Рик (род. 1944) — англо-американский певец, клавишник, автор песен, один из основателей группы Supertramp.
 Дейвис, Рик (род. 1958) — американский футболист.
 Дэвис, Ричард Хардинг (1864—1916) — американский журналист и писатель.
 Дэвис, Дик (1936—2012) — американский баскетболист.